Юрген Мельцер (, 22 травня 1981) - австрійський тенісист. 

Як і Рафаель Надаль Юрген Мельцер правша, але грає в теніс лівою рукою. Він виграв Вімблдон серед хлопчиків у 1999 році, але впродовж довгого часу не міг пробитися далі третього кола в турнірах Великого шолома серед дорослих. Прорив стався на Відкритому чемпіонаті Франції 2010, де Мельцер добрався до півфіналу. Подальші успіхи дозволили йому піднятися в чільну десятку світового рейтингу в січні 2011. 

На Вімблдонському турнірі 2011 Мельцер у парі з Іветою Бенешовою здобув перемогу в міксті.

Посилання  

Досьє на сайті ATP

Австрійські тенісисти
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2008
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2012
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу
Переможці юніорського Вімблдонського турніру
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті